Ryan Day (atleet): Canadees atleet
 Ryan Day (snookerspeler): Welsh professioneel snookerspeler